— железнодорожная станция на линиях Одавара, Сагами и Сотэцу, расположенная в городе Эбина префектуры Канагава. Станция расположена в 43,5 км от конечной станции линии Одакю — , в 15,9 км от конечной станции линии Сагами —  и в 24,6 км от конечной станции линии Сотэцу — .

История 
Станция была открыта 25 ноября 1941 года как конечная остановка на линии компании  (ныне Sagami Railway). Станция линии Одавара — , которая была открыта 1927 году, была передвинута на 400 метров 1 апреля 1943 года для объединения со станцией Эбина. С декабря 1971 года депо Эбина стало основными на линиях Одакю. 21 декабря 1973 года было открыто новое здание станции, расположенное в 400 метрах от старого в направлении Одавары.

Линии 
 Odakyu Electric Railway
 Линия Одавара
 East Japan Railway Company
 Линия Сагами
 Sagami Railway
 Линия Сотэцу

Планировка станции

Sagami Railway 
1 платформа заливного типа.

East Japan Railway Company 
2 пути и 1 платформа островного типа.

Одакю 
2 платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
 — Информация по станции Одакю  
 — Информация по станции JR East   
 — Информация по станции Сотэцу